Olagnier ou Ollagnier est un nom de famille d'origine occitane qui signifie noisetier (aulanha « noisette » ; aulanhier « noisetier ») et renvoie à un toponyme désignant un lieu planté de cet arbre. Il est notamment porté par :
 André Louis Olagnier (1764-1838), général français ;
 Louis Olagnier (1889-?), footballeur français ;
 Marguerite Olagnier (1844-1906), femme de lettres et compositrice française ;
 Virginie Ollagnier (née en 1970), écrivaine française.

Notes et références